Шу́бра-эль-Хе́йма (Шубра-эль-Хайма) — четвёртый по населению город в Египте, расположен в губернаторстве Кальюбия. Находится на севере Большого Каира, являясь частью его агломерации. С 1940-х город населяли рабочие, работавшие на близлежащих фабриках и их семьи. Сейчас город представляет собой сильно разросшиеся северные окраины Каира, куда стекаются переселенцы из сельской местности. Общее население может достигать более 3,5 миллионов человек. Главная достопримечательность — Фонтанный дворец. С Каиром город соединяет линия подземного метро.

Промышленность 
Город Шубра-эль-Хайма — один из крупнейших и старейших промышленных городов в Египте; до создания городов Эль-Ашир-мин-Рамадан, Садат и Города шестого октября, город Шубра-эль-Хайма был главным промышленным центром Египта. Здесь расположены многие заводы текстильной отрасли.

Крупнейший завод «Аско» специализируется на прядении, хлопкоочистительных производствах и ткачестве шерстяной пряжи; до продажи предприятия фирме «Кристал Асфур» был одним из крупнейших заводов в Египте после завода в Махалле-эль-Кубре. Сегодня фирма «Кристал Асфур» является крупнейшей в Египте по производству хрусталя, число её сотрудников приближается к 40 000.

Кроме того в городе есть несколько крупных производств готовой одежды.

Примечания 

Города-миллионеры Египта
Районы Каира